Ра́спе () — немецкая фамилия.
 Генрих IV Распе (1204—1247) — тюрингский ландграф, антикороль Германии
 Распе, Рудольф Эрих (1736—1794) — немецкий писатель
 Распе, Ян-Карл (1944—1977) — западногерманский террорист